Калиновская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Калиновская волость (Бахмутский уезд) — в составе Екатеринославской губернии, Бахмутский уезд
 Калиновская волость (Камышловский уезд) — в составе Пермской губернии, Камышловский уезд
 Калиновская волость (Винницкий уезд) — в составе Подольской губернии, Винницкий уезд